

События 
 28 июня — король лангобардов Альбоин убит в результате заговора, возглавлявшегося его женой Розамундой. Розамунда вышла замуж за знатного лангобарда Алмахильда.
 Король Лангобардского королевства Клеф (ум. 574)
 572—573 — византийцы под командованием Маркиана имели некоторый успех против персов. Юстин II сместил Маркиана.
 Персам удалось отнять у союзников Византии эфиопов Йемен в Южной Аравии в результате морской экспедиции.
 572—585 — 30-й император Японии Бидацу.
 После трёхлетней осады лангобарды захватили Павию и сделали её столицей своего государства.

Родились 
 Абу Бакр, первый халиф, сподвижник и тесть Мухаммада.
 Иоанн Майраванеци, армянский философ и гуманист VII века.

Скончались 
 Баэтан мак Муйрхертайг, король Айлеха.
 Вэй Шоу, китайский историк, сановник в правление династии Северная Ци.
 Мукан-каган, второй сын Бумын кагана.
 Эохайд мак Домнайлл, король Айлеха.
 Этельрик (король Берниции).

См. также

Примечания